Als Wurmschlange bezeichnet man

 die Schlange Carphophis amoenus (Say, 1825)
 Vertreter der Wurmschlangen (Ramphotyphlops)
 das Blödauge (Typhlops vermicularis)